Longnan bezeichnet:

 Longnan (陇南市), bezirksfreie Stadt in der chinesischen Provinz Gansu
 Longnan (Ganzhou) (龙南市), kreisfreie Stadt im Gebiet der bezirksfreien Stadt Ganzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Longnan (Großgemeinde) (龙南镇), Großgemeinde des gleichnamigen Kreises in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Longnan (Longquan) (龙南乡), Gemeinde der Stadt Longquan in der chinesischen Provinz Zhejiang